Wisdom Street  es el tercer Álbum de la banda de Rock Alternativo, Overflow Crowds Band. Fue lanzado el 9 de octubre de 2009 a través de Fuel.tv y Modlife.

La producción del disco comenzó en enero del 2009, después de un tour con The Ting Tings en el otoño del 2008. Fue retrasada debido a la ausencia de Lisa Origliasso por la gira con The Veronicas.
Lisa ha hecho comparaciones de la influencia de su música con sonidos de U2 y Pink Floyd.

Álbumes de 2009
Álbumes de rock alternativo